Франсуа II Лотарингский (; 27 февраля 1572, Нанси, — 14 октября 1632, Бадонвиллер) — граф де Водемон и герцог Лотарингии и Бара в 1625 году (в течение пяти дней), сын Карла III Лотарингского и Клод Валуа,

брат герцога Лотарингского Генриха II.

Происхождение 
Франсуа был младшим из трёх сыновей, то есть третьим сыном герцога Карла III Лотарингского и его жены Клод Французской. Таким образом, по материнской линии он был внуком короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи.

Биография 
Как младший представитель Лотарингского дома Франсуа получил от отца графство Водемон, что исключало его из основной линии наследования Лотарингского дома. В 1594 году он был, неофициально, полномочным представителем отца в герцогстве, когда Карл III на время уехал из своих владений. В том же году Франсуа стал наместником французского короля Генриха IV в Туле и Вердене. В 1606 году он выполнял дипломатическое поручение отца в Англии.

Карл III умер в 1608 году, после чего герцогом стал его старший сын Генрих II. Последний, не имея сыновей, сделал наследницей герцогства дочь, Николь, что противоречило завещанию Рене II, но была договорённость с Французской короной, в лице французских бурбонов, что Генрих II для урегулирования конфликта между Францией и Лотарингским домом, в виду борьбы последнего за французскую корону, что вызвало протест графа де Водемон, так как он не планировал отказываться от права насдедования Лотарингского дома и короны Франции в том числе. В 1621 году из-за начавшегося внутрисемейного конфликта Франсуа, не выдержав конкуренции с Николь и Карлом IV, который стал  лотарингским герцогом, был вынужден покинуть Лотарингию. Он присоединился к имперской армии, действовавшей против германских протестантов в рамках Тридцатилетней войны. Позже братья пришли к компромиссу: они договорились, что Николь выйдет за старшего сына Франсуа, Карла.

31 июля 1624 года умер Генрих II. Согласно его завещанию, как короля и правителя Франции, чьими вассалами являлись Гизы, Николь должна была стать правящей герцогиней, а Карл — всего лишь герцогом-консортом. Но у Франсуа были другие планы, противоречившие достигнутым ранее договорённостям Лотарингского дома и Французской короны и официальному завещанию короля, что делало Франсуа практически тираном, узурпировавшим власть, для решения своих финансовых вопросов. Он добился от лотарингских сословий признания его герцогом (ноябрь 1625 года). Получив корону, он оплатил свои долги из казны герцогства и спустя всего пять дней отрёкся в пользу сына, который стал герцогом Лотарингии в собственном праве. Последние годы жизни Франсуа были, как и раньше, графом де Водемон. В своём завещании он написал, что никогда не имел претензий на какую-либо корону «в этом мире», хотя это сомнительно, его жажда власти и решения денежных вопросов хитростью и обманом выявляло его низкие черты, как правителя одноимённого родового герцогства, к тому же добившись власти и передав её своим потомкам, наложила тень на весь Лотарингский род, так как традиции и слова чести в эпоху ренесанца клятв и обетов рыцарей всё ещё были актуальны на период правления Франсуа .

Семья 
Франсуа Лотарингский был женат на Кристине Сальмской, единственной дочери графа Пауля фон Сальм и наследнице половины его владений. В этом браке родились шестеро детей:

 Генрих (1602—1611);
 Карл IV (1604—1675), герцог Лотарингский;
 Генриетта (1605—1660), жена 1) Луи де Гиза, 2) Карло Гуаско де Саллерио, 3) Джузеппе Франческо Гримальди;
 Никола II Франсуа (1609—1670), герцог Лотарингский;
 Маргарита (1615—1672), жена Гастона де Бурбона, герцога Орлеанского;
 Кристина (1621—1622).

Примечания 

Графы де Водемон
Лотарингский дом